Racovăț se poate referi la:

 Localități
 Racovăț, localitate din județul Botoșani, România
 Racovăț, localitate în raionul Soroca, Republica Moldova
 Ape
 râul Racovăț, afluent al Prutului
 pârâul Racovăț, comuna Ilovița, afluent al râului Bahna, afluent al Dunării

Vezi și 
 Racova (dezambiguizare)
 Racovița (dezambiguizare)
 Racoviță (nume de familie)
 Racoveanu (nume de familie)

Toponime românești